Невшатель () — многозначный топоним:

 Невшатель — город в Швейцарии.
 Невшатель — франкоязычный кантон-республика на западе Швейцарии.
 Невшатель — одно из многочисленных суверенных княжеств, существовавших на восточных границах Франции.
 Невшатель — старинный дворцово-замковый комплекс в Швейцарии.